YFE ist:

 das Kürzel der Your Family Entertainment AG (früher RTV Family Entertainment AG)
 YFE TV, ehemaliger Fernsehsender der vorgenannten AG
 Forestville (Québec), IATA-Code des Flughafens Forestville in Kanada

 
YFE